Osoby o tym nazwisku:
 Guillaume Soisson – luksemburski polityk
 Jean-Pierre Soisson – francuski polityk